Jinchuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinchuan Xian, härad, Sichuan, 
 Jinchang (prefekturhuvudort i Kina), Gansu, Jinchang Shi, 
 Jinchuan Qu, härad, Gansu, 
 Jinchuan (socken i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar